Het Madonnari-festival is een street art-festival in Delft dat jaarlijks in september plaatsvindt door het tekenen en schilderen van twee- en driedimensionale voorstellingen op pleinen, straten, muren en dergelijke. Deze vorm van street art werd voor het eerst als festival gehouden in 2019.

Zie ook
 Madonnari

Straatkunst in Nederland
Cultuur in Delft